Nopaltepec (État de Mexico)